Victor Van Meerbeeck (1903-1973), beter bekend als Broeder Max, een Belgische kunstschilder en hospitaalbroeder
 Wim Van Meerbeeck (1974), een Belgische voormalige meerkampatleet